Чемпіонати Генерал-губернаторства (Schachmeisterschaft des Generalgouvernements) — шахові турніри, організовані нацистами під час Другої світової війни в окупованій Польщі. Ганс Франк, Генерал-губернатор Генеральної губернії, був покровителем цих турнірів, оскільки сам дуже захоплювався грою в шахи.
Історія змагань почалась коли він 3 листопада 1940 року організував шаховий конгрес у Кракові. Шість місяців по тому Франк оголосив про заснування шахової школи під патронажем гросмейстерів, Юхима Боголюбова та Олександра Алехіна.

Учасники 
Олександр Алехін /
Юхим Боголюбов /
Пауль Фелікс Шмідт /
Клаус Юнге /
Карл Гільг /
Йозеф Локвенц /
Ганс Мюллер /
Вольфганг Вейл /
Пауль Мросс/
Теодор Регеджинський/
Леон Туган-Барановський/
Федір Богатирчук /

та інші німецькі гравці /.

Регеджинський грав як Reger, а Туган-Барановський як Lisse.

Краків / Криниця-Здруй / Варшава 1940 
Перший чемпіонат Генерал-губернаторства пройшов у Кракові/Криниці/Варшаві від 3 до 17 листопада 1940 року.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1||Антон Колер||x||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||7½
|-
| 2||Юхим Боголюбов||½ ||x||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 3||Курт Ріхтер||½ ||½ ||x||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||7
|-
| 4||Йозеф Локвенц||½ ||½ ||½ ||x||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||6
|-
| 5||Пауль Мросс||½ ||1 ||0 ||0 ||x||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||5½
|-
| 6||Ганс Мюллер||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||x||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 7||Макс Блюміх||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 8||Карл Ауес||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 9||Карл Гільг||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||½ ||½ ||½ ||4½
|-
| 10||Георг Кінінгер||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||0 ||1 ||4
|-
| 11||Людвіг Рельштаб||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||1 ||4
|-
| 12||Макс Айзінгер||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 || x||3½
|-
|}

Краків / Варшава 1941 
Другий чемпіонат Генерал-губернаторства пройшов у Кракові/Варшаві від 5 до 19 жовтня 1941 року.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1||Олександр Алехін||x||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||8½
|-
| 2||Пауль Фелікс Шмідт||0 ||x||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 3||Юхим Боголюбов||0 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Клаус Юнге||½ ||½ ||½ ||x||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||7
|-
| 5||Йозеф Локвенц||½ ||0 ||½ ||½ ||x||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Теодор Регеджинський||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||x||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Георг Кінінгер||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||x||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||4½
|-
| 8||Едуард Ган||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||1 ||½ ||0 ||4½
|-
| 9||Макс Блюміх||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||x||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 10||Карл Карлс||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||x||1 ||0 ||3½
|-
| 11||Гайнц Новарра||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||x||1 ||3½
|-
| 12||Пауль Мросс||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 || x||3½
|-
|}

Варшава / Люблін / Краків 1942 
Третій чемпіонат Генерал-губернаторства пройшов у Варшаві/Любліні/Кракові від 11 до 24 жовтня 1942 року.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1||Олександр Алехін||x||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Клаус Юнге||0 ||x||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 3||Юхим Боголюбов||1 ||½ ||x||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||6
|-
| 4||Фрідріх Земіш||½ ||½ ||0 ||x||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½
|-
| 5||Рудольф Келлер||½ ||0 ||½ ||0 ||x||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||5½
|-
| 6||Георг Кінінгер||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||x||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||5
|-
| 7||Альфред Брінкман||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||½ ||4½
|-
| 8||Вернер Кюнерт||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||x||½ ||0 ||0 ||4
|-
| 9||Вольфганг Вейл||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x||0 ||1 ||4
|-
| 10||Ганс Репсторфф||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||x||1 ||4
|-
| 11||Ганс Зольнер||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||x||2½
|-
|}

Криниця-Здруй 1943 
Четвертий чемпіонат Генерал-губернаторства пройшов у Криниці від 25 листопада до 5 грудня 1943 року.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1||Йозеф Локвенц||x||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 2||Вільгельм Куппе||1 ||x||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||6½
|-
| 3||Юхим Боголюбов||½ ||1 ||x||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½
|-
| 4||Георг Клаус||0 ||½ ||1 ||x||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||4½
|-
| 5||Леон Туган-Барановський||0 ||½ ||½ ||0 ||x||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 6||Ганс Репсторфф||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||x||1 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 7||Едіт Келлер||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||x||0 ||0 ||1 ||3½
|-
| 8||Гайнц Новарра||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||x||0 ||½ ||3½
|-
| 9||Егон Жилле||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||x||0 ||3
|-
| 10||Франц Герцог||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||2
|-
|}

Радом 1944 
П'ятий чемпіонат Генерал-губернаторства пройшов у Радомі в лютому 1944 року.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|# 
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1||Юхим Боголюбов||x||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½
|-
| 2||Федір Богатирчук||½ ||x||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8
|-
| 3||Ганс Репсторфф||0 ||½ ||x||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½
|-
| 4||Леон Туган-Барановський||0 ||0 ||0 ||x||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||5
|-
| 5||Франц Герцог||0 ||0 ||0 ||½ ||x||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 6||Планк||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||x||0 ||1 ||1 ||1 ||4½
|-
| 7||Гайнц Новарра||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||x||1 ||1 ||1 ||4
|-
| 8||Пробст||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||1 ||1 ||2
|-
| 9||Зенгер||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||1 ||1
|-
| 10||Мекель||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||x||0
|-
|}

Примітки 

Шахові змагання у Європі
1940 у шахах
1941 у шахах
1942 у шахах
1943 у шахах
1944 у шахах